Paul Ricard peut désigner :
 Paul Ricard, un entrepreneur français ;
 Paul Ricard, un hydroptère imaginé par Éric Tabarly.

Voir aussi 
 Circuit Paul-Ricard, un circuit automobile situé dans le Var.
 Cours Paul-Ricard, une voie privée du  de Paris, ou est situé le siège mondial de Pernod Ricard